Рожкинский район — административно-территориальная единица в составе Кировской области РСФСР, существовавшая в 1945—1955 годах. Административный центр — село Рожки.

История 
Район был образован в 1945 году из части территории Малмыжского и Шурминского районов.

30 сентября 1955 года район упразднен с передачей территории Малмыжскому и Шурминскому районам.

Административное деление 
В 1950 году в состав района входило 15 сельсоветов и 88 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
Упразднённые районы Кировской области